Termin TBK1 ima više značenja.

 IkB kinaza, enzim
 TANK-vezujuća kinasa 1, enzim